Grote Bekken (hydrografisch), een geheel van aaneensluitende endoreïsche bekkens in het westen van de Verenigde Staten
 Woestijn van het Grote Bekken, een geografische streek en woestijn in het centrale en noordelijke deel van het hydrografische Grote Bekken